Сергей Андреевич Белов: Белов, Сергей Андреевич (1924—2005) — советский футболист.
 Белов, Сергей Андреевич (род. 1993) — российский хоккеист.